Натуральне число 720
 720 рік до нашої ери
 720 рік нашої ери